è un manga scritto e disegnato da Yamashita Takahiro, serializzato su CoroCoro Comic dal dicembre 1996 al febbraio 1997.

Il manga è vagamente basato sul primo videogioco della serie di videogiochi: Crash si sveglia sulla spiaggia dell'Isola della Follia, dopo essere fuggito dal castello del Dr. Neo Cortex. Viene svegliato da Aku Aku, e i due decidono di lavorare insieme per tornare al Castello di Cortex, salvare Tawna e fermare il piano del malvagio dottore per la conquista del mondo.

Crash Bandicoot è formato da soli due capitoli, mai raggruppati in un volume unico. Inoltre, il manga non è mai stato tradotto in altre lingue.

Trama 
La storia inizia con Crash Bandicoot privo di coscienza sulla spiaggia dell'Isola della Follia. Viene presto svegliato bruscamente da Aku Aku, che si presenta al bandicoot e gli chiede aiuto per fermare il piano di Cortex per la conquista del mondo. Crash è inizialmente confuso, ma presto decide di accettare la richiesta della maschera magica, che gli ricorda che la sua amica Tawna è ancora prigioniera dello scienziato pazzo. Mentre Crash si fa coraggiosamente strada nella giungla, viene rivelato che il Dr. Cortex e Nitrus Brio lo stanno spiando grazie a un Camera-bot. Il bandicoot procede per la sua strada disseminata di fossi senza fondo, Jungle Rollers, TNT e mele da raccogliere; l'esplosione di una TNT, però, fa volare Crash sul tetto della capanna del capo tribù Papu Papu, facendolo finire proprio di fronte a quest'ultimo. Papu si offende quando Crash cerca di spazzarlo via grazie alla sua giravolta e andarsene, e inizia ad attaccare Crash e Aku, sia con i pugni che con il suo bastone. Crash distrae brevemente Papu ballando, ma questo lo rende solo più arrabbiato. Crash trova più maschere Aku Aku in una Cassa Aku Aku, che gli garantiscono l'invincibilità, ma perde troppo tempo a mettere in mostra i suoi poteri e l'effetto invincibilità finisce proprio quando va ad attaccare Papu Papu. Crash viene messo alle strette, prima di avere rapidamente un'idea: prende una torcia, salta e gira per fare una "giravolta infuocata". Papu lancia la palla di fuoco in aria con il suo bastone, che finisce per essere solo un'altra distrazione per il capo tribù, con Crash che si avvicina pericolosamente a lui da dietro. Finalmente, Crash riesce a sconfiggerlo con un attacco rotante. Accettando la sua sconfitta, Papu Papu si alza e mostra a Crash e Aku Aku la direzione del castello di Cortex. Determinato a salvare Tawna, Crash salta fuori dalla finestra della capanna nella direzione esatta in cui stava indicando Papu, il che lo fa precipitare da una scogliera nel mare sottostante, venendo presumibilmente salvato da Aku Aku.

Crash arriva finalmente al Castello di Cortex, precipitandosi con determinazione verso l'ingresso con Aku Aku al seguito. Crash sfonda una porta, che si rivela essere solo una porta esterna invece della porta d'ingresso, con grande dispiacere di Aku Aku. Crash cerca di usare il bagno, ma la maschera magica, impaziente, lo allontana ripetutamente. Nel frattempo, nel laboratorio del Castello, scatta un allarme che avverte Cortex e Brio dell'arrivo di Crash. Gli scienziati inviano immediatamente il robot di sorveglianza per spiare Crash, che però fa finta di essere in una pubblicità di scatole di vestiti per prenderli in giro. N. Brio invia vari Camera-bot spinosi per attaccare Crash, che cerca senza riuscirci di schivarli tutti. Crash cerca di sfuggire ai robot, venendo però colpito da una barriera elettrica lungo il tragitto. Aku Aku indica una Cassa Base che Crash rompe, rivelando una scorta di mele all'interno. Crash è rinvigorito dalle mele e sconfigge tutti i robot con un enorme giravolta che lo fa volare attraverso il tetto, sfondandolo. Il bandicoot finisce per irrompere in un'altra stanza, dove scopre che Tawna è legata, seduta su una sedia. I due corrono felici l'uno verso l'altro, ma Crash corre oltre Tawna, verso un grande mucchio di mele dietro di lei, mandandola dritta contro un muro. Tawna tira fuori dal nulla un mitra e, utilizzando solo la bocca, spara a Crash, facendolo scusare imbarazzato. Crash aiuta Tawna a liberarsi dalle corde, prima che dei riflettori si accendano, rivelando Neo Cortex e N. Brio in piedi dall'altra parte della stanza. Cortex attiva una trappola, che però non funziona. Alla fine Brio si fa avanti, sfidando Crash in combattimento. Lo scienziato inizia a lanciare pozioni esplosive a Crash e ne porge una al suo alleato per lanciarla, ma Neo la fa esplodere. Il fumo si alza mentre Cortex sembra iniziare a trasformarsi; mentre il fumo si dirada, la figura di Cortex comincia a farsi più chiara: lo scienziato ora ha tratti femminili e chiede a Crash se lo trova bello. Aku Aku esorta Crash a cogliere l'attimo per attaccare, ma il bandicoot insiste sul fatto che lui sia più bello dello scienziato. Cortex chiede a Brio di porgergli la sua pistola a raggi. Cortex prepara la sua arma con gli occhi chiusi e finisce per tenerla all'indietro e sparare dietro la sua spalla, vaporizzando N. Brio. Cortex, in lacrime, promette di vendicare il suo alleato, ma è lo stesso Nitrus a dire che è stato Cortex a sparargli. Cortex e Crash si lanciano l'uno contro l'altro, ma Cortex tira rapidamente una leva, aprendo una botola che fa precipitare Crash attraverso il pavimento. Crash fortunatamente atterra su una singola Cassa Freccia, che lo fa volare di nuovo su, prendendo Cortex di sorpresa e sconfiggendolo con un attacco rotante. Tawna e Aku Aku corrono verso Crash per congratularsi con lui, ma inizia a sentirsi un forte ronzio. Il bandicoot si gira e vede un Brio ferito che preme un pulsante di autodistruzione. Gli eroi cercano di andarsene, ma Cortex, tremante, si alza in piedi, con la pistola a raggi pronta. Crash esorta Tawna e Aku Aku ad andarsene, per poi correre verso Cortex mentre il Castello inizia a crollare e la stanza diventa buia. Tawna e Aku Aku guardano preoccupato da terra mentre il Castello cede, crollando a terra in un'esplosione infuocata. Tawna inizia a piangere mentre guarda le macerie, chiamando Crash. Un mucchio di detriti inizia a muoversi e ne esce Crash, trionfante. Tawna e Aku Aku si precipitano gioiosamente verso Crash, solo che Crash chiede di nuovo loro se è bello. Cortex si libera da un altro vicino mucchio di macerie, definendo Crash come il più bello del mondo. Crash e Cortex iniziano a inondarsi di complimenti, suscitando l'esasperazione di Aku Aku e la delusione di Tawna, mentre Brio emerge stordito dalle macerie sullo sfondo.

Differenze tra manga e videogioco 
 Nel manga, Crash Bandicoot si esprime normalmente tramite frasi di senso compiuto, mentre nel videogioco si esprime esclusivamente tramite suoni e onomatopee.
 Occasionalmente, nel manga viene usato un linguaggio scurrile nonostante si tratti di un manga per bambini: ciò è dovuto al fatto che gli equivalenti di queste parole in giapponese non siano considerati parolacce.
 Nel manga, Tawna Bandicoot viene indicata come un'amica di Crash piuttosto che come la sua fidanzata, come nel videogioco. Crash, però la definisce la sua "amata", lasciando la relazione tra i due nel manga incerta.
 Nel primo capitolo del manga, Crash sconfigge Papu Papu con una giravolta. Ciò non è possibile nel videogioco: il capo tribù può essere infatti sconfitto solo saltandogli addosso.
 Nel secondo capitolo, Crash sconfigge anche i Camera-bot spinosi con una giravolta, mentre nel videogioco sono indistruttibili, a meno che non si utilizzi l'invincibilità garantita da tre maschere di Aku Aku.
 I frutti Wumpa vengono chiamati semplicemente mele, così come in tutti gli altri adattamenti giapponesi della serie.
 Nel secondo capitolo del manga, Crash sostiene che mangiare le mele ripristini la sua salute, cosa che nel videogioco non è vera (seppur la raccolta di 100 frutti garantisca al bandicoot una vita extra), dato che il personaggio non ha una barra della vita e viene protetto da Aku Aku.

Note

Voci correlate 
 Crash Bandicoot (serie)
 Crash Bandicoot (videogioco)
 Crash Bandicoot (personaggio)
 Dr. Neo Cortex

Crash Bandicoot
Anime e manga basati su videogiochi